Aux Pays-Bas :
 Zwartemeer est un village dans la province néerlandaise de Drenthe
 Zwarte Meer est un lac à la frontière des provinces du Flevoland et de l'Overijssel.